Allen Kurzweil – scrittore statunitense
 Hubert Kurzweil – botanico 
 Raymond "Ray" Kurzweil – inventore, informatico e saggista statunitense
 Kurzweil Music Systems – azienda statunitense di strumenti musicali elettronici